Romina Oprandi era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis International Country Cuneo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Tatišvili che ha battuto in finale Arantxa Rus  6–4, 6–3.

Teste di serie

  Alizé Cornet (quarti di finale)
  Mathilde Johansson (primo turno)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Laura Pous Tió (secondo turno)

 Mirjana Lučić (semifinali)
 Vesna Dolonc (primo turno)
 Petra Martić (quarti di finale)
 Nastas'sja Jakimava (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

International Country Cuneo 2011